Geada, fenômeno climático
Geada (DC Comics), personagem de quadrinhos
Eduardo Geada, cineasta português

Desambiguação